Girawa peut désigner: 
 Girawa,  langue parlée en Papouasie-Nouvelle-Guinée
 Girawa, woreda d'Éthiopie
 Girawa une éspéce dans Les Légendaires.